Верников — фамилия.

Известные носители 
 Верников, Яков Ильич  (1920 — 1993) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Верникова, Белла Львовна (род. 1949) — поэтесса, писательница, художница, историк литературы, доктор философии Еврейского университета в Иерусалиме.